Чернобаево — название населённых пунктов в России:

 Чернобаево — село в Старожиловском районе Рязанской области.
 Чернобаево — деревня в Вяземском районе Смоленской области.